

Musica 
 Bollicine – etichetta discografica.
 Bollicine – album di Vasco Rossi del 1983.
 Bollicine – brano di Vasco Rossi del 1983.

Pagine correlate 
 Bolla